Топорино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Топорино — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Топорино — деревня в Угличском районе Ярославской области.
Топорино — прежнее название деревни Каляево в Медынском районе Калужской области.